Das Frauendoppel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde vom 14. bis 20. August in der Galatsi Olympic Hall ausgetragen.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Doppel Frauen